Самве́л Акопя́н (; , Ереван, Армения) — армянский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Акопян начинал спортивную карьеру в школе «Бананца». Позже подписал контракт и выступал за молодёжные команды в Первой лиге.

2009 год провёл в юношеской команде Бананц-3, а годом позже в молодёжной Бананц-2 из-за снятия юношеской с первенства Первой лиги.

В 2011 году поступило предложение из дилижанского «Импульса», на которое Акопян ответил согласием. Дебют состоялся 23 июля в Дилижане, где «Импульс» принимал действующего на тот момент чемпиона «Пюника». Акопян вышел на 65 минуте матча, заменив Артака Оганесяна. Примечательным стал дебют, так как спустя 6 минут после выхода на поле Акопян забил гол, открыв счёт своим голам и голам в матче. Гол Акопяна не стал победный, так как через 8 минут «Импульс» пропустил в свои ворота от футболиста «Пюника» — Оганеса Оганесяна. Через неделю Акопян вновь отмечается на поле забитым голом, и на сей раз его гол в ворота «Ширака» становится победным 3:2. Причём мяч был забит после выхода на замену, спустя 5 минут.

Статистика выступлений 
Данные на 18 августа 2012 года

Достижения 
  «Импульс»
 Финалист Кубка Армении: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФФА 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 

Футболисты Армении
Игроки ФК «Импульс»
Игроки ФК «Улисс»
Игроки ФК «Мика»
Игроки ФК «Арарат» Ереван